Aleksandr Kożewnikow – rosyjski hokeista, dwukrotny mistrz olimpijski
 Alexandre Kojève (wł. Aleksandr Kożewnikow) – rosyjski filozof i polityk